Латрункули, , , сокр. latro, полная форма Lūdus lātrunculōrum, Ludus latrunculorum — букв. «игра солдатиков/наемников» — древнеримская игра шашечного типа. Считается, что от вариации на доске 8х8, с изменением правил хода дамки и простой шашки, включая правило ударного хода, произошли шашки на 64-клеточной доске.

Ludus latrunculorum развилась из древнегреческой игры петтейя или игры pente grammaí.
Первое упоминание об latrunculi оставил римский автор Варрон (116-27 до н. э.) в книге «О латинском языке». Упоминал о них в энциклопедии «Этимологии» Исидор Севильский.

Была очень популярной игрой, по ней проводились турниры.

Правила 
Игра имела множество вариаций, самих правил, размеров доски.

Два игрока. Доска 8х12, 7х8, 8х8, 16 шашечных фигур или 32, в игре появляется дамка, если простая достигнет т. н. Реки, последней линии (ср. изменение правил с нардами). Простые ходят по 4 сторонам, но не по диагоналям (ср. с турецкими шашками). Если простая окружена с 4 сторон, то есть не может сделать ход, она снимается с доски (введено правило боя). Дамка может делать сложный ход, «перешагивая» через простые.
Игра завершается, если соперник не может сделать ход (уничтожены или блокированы) (ср. изменение правил с нардами, т. н. марс, и хасами сёги).

Примечания

Ссылки 
 История 
 Римские шашки (латрункули)

Римская империя
Варианты шашечной игры
Настольные игры по алфавиту
Игры на клетчатом поле